Il singolare  del Ropharma Challenger Brașov 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Éric Prodon ha deciso di non difendere il titolo.

Benoît Paire ha battuto in finale Maxime Teixeira che si è ritirato sul punteggio di 6–4, 3–0.

Teste di serie

 Andreas Haider-Maurer (secondo turno, ritirato a causa di crampi)
 Blaž Kavčič (primo turno)
 Benoît Paire (campione)
 Adrian Ungur (semifinali)

  Andreas Beck (quarti di finale)
  Jan Hájek (semifinali)
  Maxime Teixeira (final, ritiro)
  Antonio Veić (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ropharma Challenger Brașov 2011